Oxmyrtjärn kan syfta på:

Oxmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö Arvidsjaurs kommun, 
Oxmyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,